La temporada de 1983 del Campionat del món de motociclisme fou la 35a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Freddie Spencer guanyà en 500cc, convertint-se amb 21 anys en el pilot més jove en obtenir el títol de la màxima categoria del motociclisme mundial, després d'una dura pugna fins a l'última cursa amb el seu compatriota Kenny Roberts i sent alhora el primer Mundial de 500cc per a Honda.

Grans Premis 
Fonts:

500 cc

250 cc

125 cc

50 cc

Referències 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions motociclistes del 1983